Csehország
 Dalovice, település a Karlovy Vary-i járásban
 Dalovice, település a Mladá Boleslav-i járásban